ЮКОС — бывшая нефтяная компания. Также может означать:

 ЮКОС-Москва — управляющая компания бывшей компании ЮКОС

См. также 

 Дело ЮКОСа